Miejscowości w USA:
 Richland – jednostka osadnicza w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Union
 Richland – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Stewart
 Richland – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Keokuk
 Richland – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Kalamazoo
 Richland – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie Rankin
 Richland – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Laclede
 Richland – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oswego
 Richland – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Colfax
 Richland – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Baker
 Richland – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lebanon
 Richland – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Navarro
 Richland – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Benton
 Richland – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Richland
 Richland – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rusk
Gminy w USA:
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Desha
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Jefferson
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Lee
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Little River
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Madison
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Monroe
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Newton
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Washington
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Yell
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie La Salle
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Marshall
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Shelby
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Benton
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie DeKalb
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Fountain
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Fulton
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Grant
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Greene
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Jay
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Madison
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Miami
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Monroe
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Rush
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Steuben
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Whitley
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Adair
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Carroll
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Chickasaw
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Decatur
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Delaware
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Dickinson
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Franklin
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Guthrie
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Jackson
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Jasper
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Jones
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Keokuk
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Lyon
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Mahaska
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Sac
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Story
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Tama
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Wapello
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Warren
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Butler
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Cowley
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Ford
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Hamilton
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Harvey
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Jewell
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Kingman
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Labette
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Marshall
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Miami
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Ottawa
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Republic
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Stafford
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Kalamazoo
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Missaukee
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Montcalm
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Ogemaw
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Saginaw
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Rice
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Barton
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Douglas
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Gasconade
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Macon
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Morgan
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Ozark
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Putnam
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Scott
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Stoddard
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Vernon
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Saunders
 Richland (ang. Richland Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oswego
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Beaufort
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Randolph
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Burke
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Allen
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Belmont
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Clinton
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Darke
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Defiance
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Fairfield
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Guernsey
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Holmes
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Logan
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Marion
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Vinton
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Wyandot
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Allegheny
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bucks
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Cambria
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Clarion
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Venango
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Beadle
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brookings
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brown
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brule
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Clark
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Codington
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Edmunds
 Richland (ang. Richland Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie McCook
 Richland (ang. Richland Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Richland
 Richland (ang. Richland Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rusk
Hrabstwa i parafie w USA:
 hrabstwo Richland (ang. Richland County) – w stanie Dakota Północna
 hrabstwo Richland (ang. Richland County) – w stanie Illinois
 hrabstwo Richland (ang. Richland County) – w stanie Karolina Południowa
 parafia Richland (ang. Richland Parish) – w stanie Luizjana
 hrabstwo Richland (ang. Richland County) – w stanie Montana
 hrabstwo Richland (ang. Richland County) – w stanie Ohio
 hrabstwo Richland (ang. Richland County) – w stanie Wisconsin